Arroyofresno (wijk) - wijk in Madrid
 Arroyofresno (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk